DN kan syfta på:

 DN – en svensk dagstidning, se Dagens Nyheter
 DN – en norsk dagstidning, se Dagens Næringsliv
 DN – en portugisisk dagstidning, se Diário de Notícias
 DN – en norsk samling brev och dokument, se Diplomatarium Norvegicum
 DN – disciplinnämnden i Advokatsamfundet
 DN – dubbel negation, det vill säga negering av en negerad sats ger en ny sats med samma mening som den ursprungliga onegerade satsen
 Duke Nukem – en datorspelsfigur